Crystal River : 
Crystal River, rivière du Colorado
Crystal River, municipalité de Floride